Poirée est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Patronyme 
Poirée est un nom de famille porté notamment par :
 Charles Antoine François Poirée (1785-1873), ingénieur français.
 Charles Antoine Poirée (1815-1860), ingénieur français, fils de Charles Antoine François Poirée.
 Élie Poirée (1850-1925), musicographe et compositeur français.
 Gaël Poirée (° - ), biathlète français, frère de Raphaël Poirée.
 Jules Poirée (1817-1866), ingénieur français, spécialiste des chemins de fer, fils de Charles Antoine François Poirée. 
 Raphaël Poirée (° - ), biathlète français, multiple champion du monde, frère de Gaël Poirée, époux de Liv Grete Poirée.
 Liv Grete Poirée (° - ), née Skjelbreid, biathlète norvégienne, épouse de Raphaël Poirée.

Nom commun 

 Poirée, également appelée bette, blette Bette maritime (qui est la betterave sauvage ; l'ancêtre de toutes les betteraves et bettes cultivées).

Voir aussi 
 Rue Bertin-Poirée, voie du  de Paris.

Homonymie de patronyme